Le Maître du jeu peut faire référence à :

Cinéma 

 Le Maître du jeu (The Maker), film américain de Tim Hunter sorti en 1997 ;
 Le Maître du jeu (Runaway Jury), film américain de Gary Fleder sorti en 2003.

Littérature

Roman 

 Le Maître du jeu (The Runaway Jury), roman américain de John Grisham publié en 1996.

Bande dessinée 

 Le Maître du jeu, personnage des comics Marvel.

Voir aussi